Botrucnidifer är ett släkte av koralldjur. Botrucnidifer ingår i familjen Botrucnidiferidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Cylinderrosor
Botrucnidifer